El Torneig d'Estrasburg 2020, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2020 al Tennis Club d'Estrasburg, França. El torneig s'havia de celebrar la setmana del 18 de maig però degut a la pandèmia per coronavirus es va ajornar unes setmanes en preparació del Roland Garros.

La tennista ucraïnesa Elina Svitòlina va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2020
WTA Tour 2020